Wolfsklinge ist ein häufiger Name für Bachklingen, also steile Bachtäler, und ihre Gewanne meist im Wald:

in Baden-Württemberg:
 Wolfsklinge (Blinde Rot), rechte Waldbachklinge zur Blinden Rot bei der Ludwigsmühle, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge (Brühlbach), zwei linke Waldquellklingen des Brühlbachs bei Herlebach, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge (Dahenbach), linke Bachmulde zum Dahenbach (zur Brettach) in Seewiesen, Stadt Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg 	
 Wolfsklinge (Fils), rechter Waldklinge zur Fils in Wiesensteig, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge (Gruppenbach), linke Waldklinge zum Grippenbach bei Senzenberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge (Irsbach), rechte Waldklinge zum Irsbach bei der Walkmühle, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge (Morbach), rechte Waldklinge indirekt (über einen Mühlkanal) zum Morbach (zum Mühlbach) bei der Marhördter Mühle, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge (Schippbach), rechte Waldklinge zum Schippbach (zum Kirbach) bei Spielberg, Gemeinde Cleebronn, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge (Orlacher Bach), linke Seitenklinge zum Orlacher Bach bei Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge (Rohrbach), linke Seitenklinge zum Rohrbach (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Otterbachs, zur Murr vor Steinheim) vor dem Waldaustritt bei Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge, Waldquellklinge der Schmerach bei Eckartshausen, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge (Schmiebach), linke Waldklinge zum Schmiebach oder der Schmie bei Lienzingen, Stadt Mühlacker, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge (Siegelsbach), rechtes Bachtal zum Siegelsbach (zum Trauzenbach) nahe Siegelsberg, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge (Sülzbach), linke Flurklinge zum Sülzbach (zur Sulm) vor Sülzbach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge (Winterlauter), rechte Waldklinge zur Winterlauter beim Forsthaus Warthof, Gemarkung Kleinaspach, Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Wolfsklinge, auch Wolfschlucht und Wolfklinge, rechte Waldklinge zum Neckar bei Zwingenberg, Neckar-Odenwald-Kreis

in Bayern:
 Wolfsklinge (Gickelhäuser Bach), rechte Waldklinge zum Gickelhäuser Bach bei Gickelhausen, Gemeinde Adelshofen, Landkreis Ansbach
 Wolfsklinge (Waldbach), rechte Waldklinge zum Waldbach (Gabelbach) bei Wattenbach, Gemeinde Kirchzell, Landkreis Miltenberg
 Wolfsklinge (Welzbach), rechtes Trockental zum hier noch Altbach genannten Welzbach (zur Tauber) zwischen Ober- und Unteraltertheim, Gemeinde Altertheim, Landkreis Würzburg

Wolfsklinge kann außerdem meinen:
 Wolfsklinge (Blankwaffe), eine Art von (Fecht)-Klinge

Siehe auch:
 Wolfsklingenbach
 Wolfsschlucht